Лександ — многозначный термин:

 Лександ — город в Швеции.
 Лександ — хоккейный клуб из Швеции.

См. также 

 Lexand (ранее Лександ) — российская компания и торговая марка электроники